Вели́кое кня́жество Лито́вское, Ру́сское и Жемо́йтское — восточноевропейское государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы (за исключением Клайпедского края), Белоруссии (за исключением юго-восточной части, с 1569 года), Украины (бо́льшая часть, до 1569 года), России (западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск, до середины XVII века), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично, с 1561 года), Эстонии (южная часть, с 1561 по 1629 год) и Молдавии (левобережная часть Молдавского Приднестровья, до 1569 года).

Обширные земли Руси, попавшие под власть Великого княжества Литовского и составлявшие львиную долю его территории, именуются Литовской Русью.

С 1386 года Великое княжество Литовское находилось в личной унии с Королевством Польским, а с 1569 года — также в сеймовой унии с Польшей в составе конфедеративной Речи Посполитой. В XV—XVI веках Великое княжество Литовское — соперник Русского государства в борьбе за господство на землях Руси и в целом в Восточной Европе. Прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи.

Название 
Название государства и титул правителя (господаря) не были постоянными и менялись в зависимости от изменения политических границ и перемен в государственном устройстве. В середине XIII — начале XIV веков государство именовали Литвой. Так, великий князь Миндовг короновался как «король Литвы». После присоединения к Литве Киевщины и других земель современной Украины правитель титуловался как «король литвинов и многих русинов». После включения в состав части современной Латвии великий князь литовский Гедимин титуловался как «король литвинов и русинов, владетель и князь Земгалии». С обретением в 1441 году Жемайтией политической автономии и статуса княжества великий князь начинает пользоваться титулатурой «великий князь… всее Литовское земли и Жомойтское и многих Руских земель». В Статуте 1529 года обозначено: «Права писаныя даны панству Великому князьству Литовскому, Рускому, Жомойтскому и иныя через наяснейшого пана Жикгимонта, з Божее милости короля полского, великого князя литовского, руского, пруского, жомойтского, мазовецкого и иных». Таким образом, в этот период развёрнутым официальным названием государства на западнорусском языке было «Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных [земель]».

После заключения Люблинской унии и присоединения земель современной Украины к Польше (1569 год) государство начало называться только Великим княжеством Литовским, хотя правитель продолжал титуловаться великим князем литовским, русским, прусским, жемайтским, мазовецким, а после присоединения в 1561 году Ливонии — и ливонским.

В официальных документах для обозначения государства использовались названия «Великое княжество Литовское», «господарство», «панство». Термин «Речь Посполитая» использовался как для обозначения только Великого княжества Литовского, так и в качестве названия всего польско-литовского государства.

На латыни название записывалось как , по-польски — .

В XIV—XV веках возникает понятие «Русь Литовская» как противопоставление понятию «Русь Московская».

В русской историографии для обозначения государства широко использовался термин Литовско-русское государство.

Летописная литва и русские княжества 

С VI века до н. э. балтские (летто-литовские) племена населяли территории современных Литвы, Белоруссии, частично Латвии, Польши, России. С VIII века н. э. в ходе славянской колонизации Восточноевропейской равнины восточная часть балтов приняла участие в этногенезе кривичей, радимичей и вятичей, в бассейне р. Протвы частью исследователей впоследствии выделяется балтское племя голядь.

Название Litua в форме косвенного падежа Lituae впервые встречается в Кведлинбургских анналах под 1009 годом при описании смерти миссионера Бруно Кверфуртского, который был убит «на границе Руси и Литвы» язычниками, противившимися крещению вождя Нетимера:

В русских летописях первое датированное упоминание Литвы относится к 1040 году, когда состоялся поход Ярослава Мудрого и была начата постройка Новогрудской крепости. «Повесть временных лет» называет литву наряду с земгалами и куршами в числе племён-данников Киевской Руси, в то время как территория ятвягов была непосредственно присоединена к ней в 983 году.

Традиционно считается, что после распада Киевской Руси литва, жемайты, земгалы и курши оставались в даннической зависимости от Полоцкого княжества (окончательно обособилось в 1132 году), которое, в свою очередь, также подверглось территориальному дроблению. Что касается другого пограничного с балтскими территориями русского княжества — находящегося в бассейне верхнего Немана в непосредственной близости от территорий проживания ятвягов Городенского — существуют различные теории его происхождения: из Туровского, Полоцкого либо Волынского княжеств. Самое северное из балтских племён — латгалы — находилось в зависимости от Новгородской республики. В начале XIII века земли пруссов начал захватывать Тевтонский орден, земли земгалов, куршей, латгалов и финно-угорских племён ливов и эстов — Орден меченосцев. Последний был разбит при Сауле жемайтами и земгалами в 1236 году, его остатки вошли в Тевтонский орден.

С последней четверти XII века многие русские княжества, граничащие с Литвой (Городенское, Изяславское, Друцкое, Городецкое, Логойское, Стрежевское, Лукомское, Брячиславское), покидают поле зрения летописцев. Согласно «Слову о полку Игореве», князь Изяслав Василькович погиб в бою с Литвой (ранее 1185 года). В 1190 году Рюрик Ростиславич организовал поход против Литвы в поддержку родственников своей жены, пришёл в Пинск, но из-за таяния снегов дальнейший поход пришлось отменить. С 1198 года Полоцкая земля становится плацдармом для экспансии Литвы на север и северо-восток. Начинаются литовские вторжения непосредственно в новгородско-псковские (1183, 1200, 1210, 1214, 1217, 1224, 1225—1226, 1229, 1234), волынские (1196, 1210), смоленские (1204, 1225—1226, 1239, 1248) и черниговские (1220) земли, с которыми летописная литва не имела общих границ. Новгородская первая летопись под 1203 годом упоминает о сражении черниговских Ольговичей с Литвой. В 1207 году Владимир Рюрикович ходил на Литву с Романом Борисовичем, Константином, Мстиславом и Ростиславом Давыдовичами.

Происходили также контакты между литвой и русскими княжествами. В 1180-х годах литва оказывала военную поддержку некоторым князьям Полоцкого княжества, при этом летописные источники не фиксируют военных конфликтов между Литвой и Полоцкой землёй. Литва нередко выступала на стороне Полоцка в военных противостояниях с крестоносцами. В 1214 году крестоносцы из Ордена меченосцев попытались напасть на вассала Полоцкого княжества Герсикское княжество, но были разбиты литвой. В 1216 году литва собиралась принять участие в походе полоцкого князя Владимира против крестоносцев, но поход не состоялся по причине смерти последнего. В 1235 году литовский князь Миндовг выступает союзником новогрудского князя Изяслава. Видимо, по указанию галицко-волынского князя Даниила, они вместе нападают на Мазовию.

Данные археологии и лингвистики позволяют говорить о существовании на территории Понеманья, которое в XIII в. стало ядром формирования ВКЛ, широкой зоны активных балто-славянских контактов мирного характера.

Политическая история

Образование государства, правление Миндовга 

Свидетельством существования раннефеодальных объединений на территории будущего Великого княжества Литовского считается договор 1219 года между Галицко-Волынским княжеством и князьями литвы, дяволтвы и жемайтов. В договоре среди пяти старших литовских князей упоминается Миндовг. В 1230-х годах он занял лидирующие позиции среди литовских князей.

Консолидация Великого княжества Литовского проходила на фоне событий конца 1230-х — начала 1240-х годов: сопротивления крестоносцам Ордена меченосцев в Ливонии и Тевтонского ордена в Пруссии, монгольского нашествия на Русь. Бурные события того времени не позволяют с точностью установить детали образования Великого княжества Литовского. По одной из гипотез, создание княжества относится к 1240-м годам, когда Миндовг был приглашён на княжение боярами Новогрудка, ставшего центром владений Миндовга.

Одновременно шло расширение территории государства в северо-западном и северо-восточном направлении, наиболее ярко проявившееся позже, во времена правления великих князей Войшелка и Тройдена. В 1248—1249 годах литовцы провели в целом неудачный поход на Владимиро-Суздальское княжество, затем началась борьба за власть между Миндовгом и его племянником Товтивилом, которому помогали галицко-волынские Романовичи (Даниил Галицкий был женат на сестре Товтивила).

В целях улучшения внешнеполитического положения княжества Миндовг установил отношения с папой римским и принял католичество (1251). С согласия папы римского Иннокентия IV Миндовг был коронован королём Литвы, таким образом государство получило признание в качестве полноправного европейского королевства. На коронацию, состоявшуюся 6 июля 1253 года, были приглашены магистр Ливонского ордена Андрей Стирланд, архиепископ прусский Альберт II Зуэрбер, другие знатные особы, а также доминиканские и францисканские монахи. Церемонию провёл епископ Хелмно , о месте коронации среди историков ведутся споры. По некоторым данным, коронация могла быть проведена в Новогрудке, на основании чего ряд историков делает вывод о том, что Новогрудок являлся столицей государства Миндовга.

В 1254 году Войшелк, сын Миндовга, от имени Миндовга заключил мир с Даниилом Галицким и передал Новогрудок, со всеми остальными своими городами и городами Миндовга, сыну Даниила Галицкого — Роману. В 1258 году Роман был захвачен в результате заговора Войшелка и Товтивила. В том же году произошло совместное вторжение в Литву галицко-волынских и ордынских войск под предводительством Бурундая, сильно разоривших окрестности Новогрудка. Позднее 1258 года полочане приняли на княжение в Полоцке Товтивила, который был женат на дочери полоцкого князя Брячеслава. Товтивил придерживался союза с Миндовгом и Войшелком.

Сын Миндовга Войшелк, отказавшись от королевского титула, принял постриг в православном монастыре в Галиче и затем в 1255—1258 годах отправился в паломничество на Афон. В стране назревало недовольство деятельностью миссионеров, пытавшихся организовать католическое доминиканское епископство в Любче под Новогорудком. Назначенный епископом Литвы пресвитер  жаловался папе римскому, что на его резиденцию нападают неверные из числа подданных Миндовга. По сведениям папских булл и позднейших сообщений Яна Длугоша, в 1255 году Миндовг совершил поход на польский город Люблин и сжёг его, а уже 7 августа 1255 года папа римский Александр IV объявил в Польше, Чехии и Австрии крестовый поход против Литвы. Впоследствии крестовые походы против Литвы объявлялись папой также в 1257, 1260 и 1261 годах.

Не позднее 1260 года Миндовг разорвал мир с Тевтонским орденом и поддержал восстание пруссов против орденской власти, начавшееся осенью 1260 года. По сообщению немецких хроник, литовские войска участвовали в разгроме Ордена на озере Дурбе в Курляндии 13 июля 1260 года, где погибли 150 рыцарей Ордена, в том числе магистр, маршал и несколько комтуров. Отрёкшись от христианства и формального мира с крестоносцами, Миндовг в 1260—1263 годах совершил несколько опустошительных для крестоносцев походов в Ливонию, Пруссию и Польшу. В январе 1263 года он сжёг владение гнезненского архиепископа в Кульмской земле.

В 1263 году Миндовг был убит заговорщиками, среди которых различные источники называют полоцкого князя Товтивила, нальшанского князя Довмонта, князя Тройната или великокняжеского воеводу Евстафия Константиновича.

Борьба за власть в Литве 
В государстве началась борьба за великокняжеский престол между полоцким князем Товтивилом и племянником Миндовга Тройнатом. Последнему удалось убить Товтивила и занять великокняжеский престол, однако вскоре Тройнат был свергнут сыном Миндовга Войшелком. В 1263 году литвинам удалось занять Чернигов после смерти местного князя, но вскоре они были изгнаны оттуда Романом Брянским.

Около 1265 года Войшелк пригласил православных священников и основал монастырь для распространения православия в Литве. В 1267 году он передал титул и власть зятю Миндовга и сыну галицко-волынского князя Даниилу Шварну. Спустя год Шварн умер, после чего великим князем стал Тройден. После убийства Тройдена княжил Довмонт.

После смерти Шварна обострились отношения Литвы с галицко-волынскими князьями, которые в 1274—1275 в союзе с ханом Золотой Орды Менгу-Тимуром, а в 1277—1278 в союзе с ордынским беклярбеком Ногаем вторгались в литовские земли.

Между 1282 и 1291 годами князьями становились Будикид и его брат Пукувер Будивид. Этот период, продолжавшийся со смерти Тройдена (1282) до смерти Будивида (1295), крайне скудно освещён в источниках, поэтому информация о нём часто носит характер домыслов различной степени достоверности.

Становление династии Гедиминовичей 

В 1295 году Будивида сменил его сын Витень (1295—1316), а после его смерти второй сын — Гедимин (правил в 1316—1341). Они соединили под своей властью силы всего государства, остановили движение крестоносцев, закрепили за Литвой западнорусские земли (многие из них добровольно вошли в состав ВКЛ) и начали экспансию в южнорусских землях, ослабленных монгольскими разорениями. При Витене в конце XIII века, согласно спискам епархий Константинопольского престола, составленных при византийском императоре Андронике II Палеологе, была учреждена Литовская митрополия с центром в Новогрудке. Литовская митрополия включала в себя на первоначальном этапе епископства Полоцка и Турова, а с XIV века, вероятно, и Киева.

В 1316 году Гедимин захватил Берестейскую землю, но затем заключил мир с галицко-волынскими правителями Львом и Андреем Юрьевичами (Любарт Гедиминович женился на дочери Андрея Юрьевича). После одновременной смерти братьев при невыясненных обстоятельствах (1323) Гедимин провёл поход на Волынь, затем на Киев. Некоторые историки отрицают историческую достоверность сведений о подчинении Киева Гедимином. В обоих случаях известно о противодействии Гедимину не только русских князей, но и татар. Любарт получил владения на Волыни, а в Киеве в последующие годы известен князь Фёдор, хотя и действовавший в интересах Гедимина, но правивший в условиях продолжающегося баскачества. В 1333 году впервые в истории в Новгород был приглашён князь-нерюрикович Наримунт Гедиминович в качестве служилого князя, получивший в кормление пригороды и Карельскую землю (на протяжении 1333—1471 годов литовские князья из рода Гедиминовичей не раз были приглашены для обороны новгородских земель). После пресечения местной галицкой династии Любарт стал галицко-волынским князем (1340), но тогда же началась война за галицко-волынское наследство между Литвой и Польшей (до 1392).

В 1317 году Гедимин добился уменьшения митрополии Великого Московского княжества: по его требованию при патриархе Иоанне Глике (1315—1320) была создана православная митрополия Литвы со столицей в Новгородке (Новогрудке — Малом Новгороде). Этой митрополии, по всей видимости, подчинились те епархии, которые зависели от Литвы, то есть Туров, Полоцк, а затем, вероятно, и Киев.

При Гедимине, основателе правящей династии, Великое княжество Литовское проявило немалые успехи в военном деле, оно значительно укрепилось экономически и политически, в стране строились православные и католические церкви и храмы. Гедимин установил династические связи с ведущими монархическими домами Восточной Европы: его дочери были замужем за польским королём Казимиром III, галицким князем Юрием II Болеславом, тверским князем Дмитрием Грозные Очи и московским князем Семёном Гордым. С Московским княжеством у Гедимина был мир; с Польшей он имел напряжённые отношения, иногда выливавшиеся в военные походы, не прекращалась вражда с германскими городскими общинами и папой римским. Также известно, что Гедимин пользовался золотоордынскими отрядами против крестоносцев.

Ольгерд и Кейстут 

Так как в Великом княжестве Литовском не существовало определённого порядка престолонаследия, то в течение пяти лет после смерти Гедимина (1341—1345) государство стояло перед опасностью распада на самостоятельные земли. Оно разделилось на 8 частей, находившихся в управлении брата Гедимина Воина и семи сыновей Гедимина: Монвида, Наримунта, Кориата, Ольгерда, Кейстута, Любарта и Евнутия. Этим хотели воспользоваться крестоносцы, заключившие в 1343 году союз с Польшей и готовившиеся к походу на Литву.

По соглашению между Ольгердом и Кейстутом (1345) Евнутий был изгнан из Вильны. Братья заключили договор, по которому все они должны были повиноваться Ольгерду как великому князю. Кейстут управлял северо-западной частью княжества и вёл борьбу с Орденом. Действия Ольгерда были сосредоточены на восточном и юго-восточном направлении. При Ольгерде (правил в 1345−1377) княжество фактически стало доминирующей державой в регионе. На юге владения Ольгерда расширились присоединением Брянского княжества (1355). Особенно позиции государства укрепились после того, как в 1362 году Ольгерд разбил татар в битве на Синих Водах и присоединил к своим владениям Подольскую землю. Вслед за тем Ольгерд сместил княжившего в Киеве князя Фёдора, подчинённого Золотой Орде, и отдал Киев своему сыну Владимиру. В первое время это привело к прекращению выплаты дани Орде, в которой в те годы шла борьба за власть, с этих земель.

Земли княжества при Ольгерде простирались от Балтики до Причерноморских степей, восточная граница проходила примерно по нынешней границе Смоленской и Московской, Орловской и Липецкой, Курской и Воронежской областей. Во время его правления в состав государства входили современная Литва, вся территория современной Белоруссии, юго-запад современной России (включая Смоленск, Брянск и Курск), часть Украины. Для всех жителей Западной Руси Литва стала естественным центром сопротивления традиционным противникам — Золотой Орде и Тевтонскому ордену. В составе Великого княжества Литовского существовали «политически отделённые области», которые имели определённое самоуправление (Полоцкая, Витебская, Смоленская, Киевская, Волынская и другие земли).

Особое место в политике Ольгерда занимала борьба с Московским княжеством, которое стремилось к господству в Северо-Восточной Руси, в том числе помогая Кашинскому княжеству добиться независимости от Тверского княжества. В 1368 и 1370 годах Ольгерд дважды безрезультатно осаждал Москву, вынужденный отвлекаться на борьбу с крестоносцами. В 1371 году на стороне тверского князя выступил и добившийся лидерства в Золотой Орде Мамай, примерно в то же время возобновились выплаты дани в Орду с южнорусских земель, подчинённых Литве. В 1372 году Ольгерд заключил мир с Дмитрием Донским, но в последние годы своего правления Ольгерд утратил контроль над восточными землями княжества, прежде всего Брянском и Смоленском, склонившимися к союзу с Москвой, в том числе и против Орды.

За обладание Волынью Ольгерд вёл борьбу с Польшей, окончившуюся миром в 1377 году. Уделы Берестейский, Владимирский и Луцкий отошли к Литве, а земли Холмская и Белзская — к Польше.

Ягайло и Витовт 

После смерти Ольгерда (1377) старшим в роду оставался Кейстут, но, согласно желанию Ольгерда, он признал старшинство одного из двенадцати сыновей Ольгерда и своего племянника Ягайло. Последнего не признали его единокровные братья: Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский отъехали в Москву и вместе с Дмитрием Боброком участвовали в Куликовской битве против Мамая (1380). Вскоре Кейстут, узнав о сношениях племянника с Орденом, с целью утверждения своего единовластия, в 1381 году сверг его с престола. В следующем году Ягайло смог захватить Кейстута и уморил его в тюрьме. Во время этой борьбы Ягайло уступил ордену Жмудскую землю (1382). В 1384 году Ягайло, Скиргайло и Корибут заключили договор с Дмитрием Московским о династическом браке Ягайла с дочерью Дмитрия и крещении Литвы по православному обряду. Но в том же году сын Кейстута Витовт бежал из тюрьмы к немцам и с ними начал наступление на Литву. Ягайло поспешил помириться с Витовтом, дал ему в удел Гродно и Троки, а Ордену пообещал в течение четырёх лет принять католичество.

В 1385 году великий князь Ягайло заключил Кревскую унию с Польским королевством — принял католичество и новое имя Владислав, женился на наследнице польского престола Ядвиге и стал королём Польши, оставшись при этом и великим князем литовским. Это усилило позиции обоих государств в противостоянии с Тевтонским орденом. В 1387 году Владислав Ягайло официально крестил Литву.

Владислав Ягайло передал великокняжеский престол своему брату Скиргайло, признавшему верховную власть польского короля. Католическое крещение Литвы повлекло усиление польского и католического влияния. Литовским и русским боярам, принявшим католичество, была дана привилегия владеть землёй без ограничения со стороны князей (шляхетское достоинство по польскому образцу). Имения их освобождались от повинностей, за исключением постройки городов всей землёй. Для католиков вводились польские кастелянские суды. Эти порядки вызвали неудовольствие среди русско-литовской знати, во главе которой встал двоюродный брат Владислава Ягайло Витовт. Он вёл долгую борьбу за престол, привлекая на свою сторону антипольски настроенных князей и бояр Великого княжества Литовского и ища союзников и в крестоносцах, и в великом князе московском Василии I Дмитриевиче, за которого он отдал в 1390 году свою дочь Софью. Политике сближения Литвы и Москвы оказывал значительную поддержку митрополит Киевский Киприан.

В 1392 году между Ягайло и Витовтом было заключено Островское соглашение, по которому великим князем литовским становился Витовт, а Ягайло оставлял себе титул «верховный князь Литвы». Скиргайло был переведён в Киев, где вскоре умер (возможно, был отравлен). После заключения Островского соглашения и окончания войны за галицко-волынское наследство (1392) были лишены уделов князья Свидригайло в Витебске, Дмитрий-Корибут в Новгород-Северском, Федор Кориатович на Подолье, Владимир Ольгердович в Киеве, также Витовт заменил смоленского князя на своего наместника (1395). Данная политика была направлена прежде всего на усиление великокняжеской власти на наиболее экономически развитых, южных и восточных землях великого княжество Литовского. Вскоре она была свёрнута, и князья стали вновь получать владения в качестве уделов. Витовт стал стремиться к полной самостоятельности и отказал Ягайло в дани. Благодаря союзу с сыновьями Мансуры Мамай Витовту удалось мирным путём присоединить на юге в 1390-х годах к своему княжеству огромные территории Дикого поля. В 1399 году Витовт, поддержавший свергнутого ордынского хана Тохтамыша против ставленника Тамерлана Тимур-Кутлука, потерпел тяжёлое поражение от татарского мурзы Едигея в битве на Ворскле. Вследствие поражения Витовт вынужден был заключить мир с Новгородом, потерял Смоленск (вновь захвачен после нескольких походов с помощью польских войск в 1405), стал искать сближения с Ягайло. Ослабленное Великое княжество Литовское в 1401 году было вынуждено заключить новый союз с Польшей (так называемая Виленско-Радомская уния). Согласно положениям подписанного акта после смерти Витовта власть его должна была перейти к Ягайло, а после смерти последнего поляки обязывались не избирать короля без согласия Витовта.

В 1405 году Витовт начал военные действия против Пскова; тот обратился за помощью к Москве. Однако Москва объявила войну Великому княжеству Литовскому только в 1406 году, крупные военные действия фактически не велись и после нескольких перемирий и стояния на Угре Витовт и великий князь московский Василий I заключили «вечный мир», впервые установивший общую границу двух государств.

На западе Великое княжество Литовское вело борьбу с Тевтонским орденом, жмудская земля, отданная немцам, постоянно обращалась к Литве с просьбой об освобождении. Объединённые войска Королевства Польского и Великого княжества Литовского в Грюнвальдской битве (1410) нанесли Тевтонскому ордену такое поражение, от которого орден уже не мог оправиться. По Торуньскому миру (1411) Ягайло и Витовт получили Жмудь в пожизненное владение; в 1422 году Тевтонский орден окончательно отказался от Жемайтии.

В 1410-х годах ордынцы во главе с Едигеем основательно опустошили юг Великого княжества Литовского. В 1416 году был разорён Киев, Печерский монастырь и десяток окрестных городов. В последующие годы было разорено Подолье.

В Городне на сейме ещё раз было подтверждено соединение Литвы с Польшей: в Литве учреждались сеймы, литовское дворянство сравнивалось правами с польским. Следствием был рост влияния поляков и католического духовенства в Литве. Витовт стремился к соединению церквей, считая униатство компромиссом, на который могут пойти как православные, так и католики. Но его переговоры по этому поводу и поддержка гуситов не привели ни к чему. В последние годы Витовт помышлял об отделении Литвы от Польши и задумал с этой целью короноваться, но поляки перехватили послов, вёзших ему корону от императора Сигизмунда.

Витовт вмешался в дела Великого княжества Московского, когда в 1427 году началась династическая распря между внуком Витовта Василием Тёмным и дядей Василия Юрием Звенигородским. Витовт, опираясь на то, что великая княгиня московская, его дочь Софья, вместе с сыном, людьми и землями приняла его защиту, претендовал на господство над всей Русью. Витовт вмешивался также в политику европейских стран и имел значительный вес в глазах европейских государей. Император Священной Римской империи дважды предлагал ему королевскую корону, но Витовт отказывался и принял только третье предложение императора.

Коронация была намечена на 1430 год и должна была состояться в Вильне, куда собрались многочисленные гости. Признание Витовта королём и, соответственно, Великого княжества Литовского королевством не устраивало польских магнатов, которые надеялись на инкорпорацию Великого княжества Литовского. Ягайло был согласен на коронацию Витовта, но польские магнаты перехватили королевскую корону на территории Польши. Витовт в то время болел, по легенде он не вынес известия об утрате короны и умер в 1430 году в своём Трокском (Тракайском) замке на руках у Ягайло.

Борьба за власть в государстве, после смерти Витовта 

После смерти Витовта князья и бояре Великого княжества Литовского на сейме выбрали великим князем Свидригайло — младшего брата Ягайло; последний признал это избрание. Это было сделано без согласования с польским королём, магнатами и панами, несмотря на то, что таковое согласование было предусмотрено униями между Великом княжеством Литовским и Королевством Польским. Таким образом, уния между Великим княжеством Литовским и Польшей была разорвана, более того, вскоре между ними начался военный конфликт из-за Волыни.

В 1432 году группа пропольски настроенных князей совершила переворот и возвела на престол брата Витовта — Сигизмунда. Это привело к феодальной войне между сторонниками Сигизмунда и Свидригайло. В ходе войны Ягайло и Сигизмунду пришлось пойти на ряд уступок, чтобы привлечь на свою сторону сторонников Свидригайло. Исход войны решился в 1435 году в битве под Вилькомиром (ныне Укмерге), в которой войска Свидригайло понесли очень большие потери.

Свидригайло ещё несколько лет держался в русских областях. Правление Сигизмунда длилось недолго — недовольные его политикой, подозрительностью и необоснованными репрессиями православный князь Чарторыйский и бояре составили против него заговор, и он был убит в Трокском замке (1440).

Одни стояли за сына Сигизмунда Михаила, другие — за Свидригайло, третьи — за короля Владислава. Последний, избранный в то время венгерским королём, послал наместником в Литву брата своего Казимира Ягайловича, которого там избрали великим князем. Нестабильностью политической власти в государстве пытались воспользоваться некоторые русские земли для восстановления независимости (Смоленская замятня 1440—1442 годов).

Правление династии Ягеллонов 
Попытка поляков разделить Литву между Владиславом и Казимиром вызвала сильное сопротивление в Литве. Пользуясь советами Гаштольда, Казимир изучил язык Литвы и свыкся с их обычаями. После смерти Владислава поляки избрали королём Казимира и требовали соединения Литвы с Польшей, но Литва этому противилась. На сеймах (люблинский 1447, парчевский 1451, серадский 1452, парчевский и петроковский 1453) поднимался этот вопрос, но соглашение достигнуто не было.

В 1449 году Казимир заключил с московским великим князем Василием II мирный договор, который разделял зоны влияния двух государств в Восточной Европе (в частности, Новгородская республика была признана зоной влияния Москвы), запрещал каждой стороне принимать внутриполитических противников другой стороны и соблюдался до конца XV века.

При Казимире была учреждена Киевская православная митрополия с центром в Вильне (1458), первоначально униатская, с 1470 года в ведении вселенского патриарха Константинополя (в то время как московская митрополия сохраняла автокефалию). За просьбой новгородцев к киевскому митрополиту прислать им нового архиепископа последовал захват Новгородской земли Московским княжеством (1478). В 1480 году московский князь Иван III освободил подвластные земли от ордынского ига, а в 1487 году принял титул «князя Болгарского», после чего подчинённые Литве верховские князья начали переходы на службу к московским князьям вместе с владениями, что открыло серию войн, получивших в русской историографии название «русско-литовских». В частности, по итогам войны 1500—1503 годов Литва лишилась примерно трети своей территории (чернигово-северские земли), в 1514 году — смоленских земель.

Казимир расширил международное влияние династии Ягеллонов — подчинил Польше Пруссию, посадил своего сына на чешский и венгерский троны. В 1492—1526 годах политическая система Ягеллонов охватывала Польшу (с вассалами Пруссией и Молдавским княжеством), Литву, Чехию и Венгрию.

Согласно завещанию Казимира (ум. 1492) Польша перешла к его сыну Яну Ольбрахту, Литва — к Александру. По смерти Иоанна Альбрехта (1501) Александр стал и королём польским. Он стремился к распространению польского начала в Великом княжестве Литовском. При нём в 1501 году была подтверждена политическая уния Великого княжества Литовского с Королевством Польским на началах, установленных ещё Ягайло.

После Александра великим князем был избран младший Казимирович Сигизмунд I (1506—1548), позже избранный и королём польским. Постоянной его целью было ещё большее сближение Литвы с Польшей. Ему приходилось выдерживать борьбу с притязаниями шляхты, сеймы которой постоянно усиливались. Разладу между королём, с одной стороны, духовенством и дворянством — с другой, много способствовала вторая жена Сигизмунда Бона. Раздача имений с освобождением владельцев от повинностей тяжело ложилась на государственную казну. Земли сначала раздавались во временное пользование, но постепенно обращались в наследственные. На сейме 1535 года по предложению Сигизмунда состоялось постановление о поверке шляхетских прав на землю на основании коронной метрики. Сигизмунд решился провести общую поверку шляхетских прав и статутов, а затем восстановить некоторые налоги, отменённые прежними королями, например воловщину с продаваемого шляхтой скота. Это возбудило сильное неудовольствие; когда во Львове собралось в 1537 году «посполитое рушение» против Молдавии, шляхта не хотела примкнуть к нему и поход не состоялся. Этот эпизод носит ироническое название «куриной войны». Реформация проникла в Литву из Пруссии, но распространялась сначала довольно слабо.

В составе Речи Посполитой 

В ходе Ливонской войны, при Сигизмунде II Августе (1522—1572) была заключена Люблинская уния (1569). Уния встретила сильное противодействие литовской элиты и только сильным давлением Польскому королевству удалось заставить Литву согласиться. Великое княжество Литовское должно было уступить Польше Подляшье, Волынь и Киевское княжество. Ливония была объявлена принадлежностью обоих государств. Великое княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в федеративное государство — Речь Посполитую. Согласно акту Люблинской унии (оригинал акта до наших дней не сохранился), Литвой и Польшей правил совместно избираемый король, а государственные дела решались в общем Сейме. Однако правовые системы, денежная система, армия и правительства оставались отдельными, существовала и граница между двумя государствами, на которой взимались таможенные сборы. Спустя три года пресеклась династия Ягеллонов.

В XVI—XVIII веках в Великом княжестве Литовском господствовала шляхетская демократия. Во второй половине XVII — начале XVIII века, после опустошительных русско-польской и Северной войн 1654—1667 годов и Северной войны 1702—1709 годов, Речь Посполитая пришла в упадок.

В 1772, 1793 и 1795 годах состоялись три раздела территории Речи Посполитой между Российской империей, Пруссией и Австрийской империей. Согласно Петербургской конвенции 1795 года бо́льшая часть территории Великого княжества Литовского была присоединена к России, но Белостокская земля, а также Сувалкия (территория между Восточной Пруссией и Неманом) отошли к Пруссии.  российской императрицей Екатериной II был издан манифест «О присоединении к Российской Империи всей части Великого Княжества Литовского, которая по прекращении мятежей в Литве и Польше занята была войсками». На этом фактическое существование Великого княжества Литовского прекратилось.

Впоследствии по Тильзитскому миру 1807 года Сувалкия вошла в состав Герцогства Варшавского, а Белостокская земля отошла к России.

Во время Отечественной войны территория бывшего ВКЛ была поделена французской оккупационной администрацией на департаменты, объединённые в 2 генерал-губернаторства. Департаменты, которые территориально совпадали с бывшими литовскими губерниями, были подчинены генерал-губернатору Хогендорпу. При нём действовал орган местного самоуправления из магнатов «Комиссия временного правительство ВКЛ». Бывшие белорусские губернии подчинялись своему генерал-губернатору, при котором действовала вторая комиссия из магнатерии. Шляхта из департаментов Хогенторпа присоединилась к Генеральной конфедерации Польского Королевства. Конфедерация была ликвидирована в марте 1813 года.

После Венского конгресса (1815), когда в составе Российской империи было создано Царство Польское (включавшее в себя большую часть упразднённого Герцогства Варшавского, в том числе и Сувалкию), все территории, некогда составлявшие Великое княжество Литовское, вошли в состав России.

Этноязыковая ситуация 

Великое княжество Литовское было полиэтническим государством, что обусловлено этнической неоднородностью входивших в его состав земель. Этнокультурную основу княжества составляли славяне и балты. Славянское большинство населения княжества представляло собой жителей бывших княжеств Руси, присоединённых великими князьями литовскими.

Балтское население Великого княжества Литовского — жемайты, аукштайты, дзуки, часть ятвягов и пруссов — стало основой литовского народа. Славянское население княжества стало основой формирования двух восточнославянских народов — белорусов и украинцев.

Великое княжество Литовское также населяли поляки (крестьяне-колонисты, известные как мазуры, горожане и отчасти мелкая шляхта); курши, латгалы, селы, бежавшие в XIII веке от насильственной христианизации земгалы, пруссы (бортеи или зуки, скаловы, летувинники); немцы, составлявшие прежде всего купечество и проживавшие в основном в городах; евреи (литваки), литовские татары, караимы, небольшие группы шотландцев (шкоты), армян, итальянцев, венгров и других народов.

Делопроизводство велось преимущественно на западнорусском языке (в белорусской историографии также известен как старобелорусский, в украинской — староукраинский), образовавшемся в результате взаимодействия западных диалектов древнерусского языка восточных славян и старославянского языка. Термин «старобелорусский язык» был введён в научный обиход российским филологом-славистом Евфимием Карским в 1893 году на основании близости лексического строя западнорусского языка с народными белорусскими говорами XIX века. В XIV—XV веках западнорусский письменный язык стал основным языком канцелярии Великого княжества Литовского, сохранив преобладающие позиции до середины XVII века, когда он был вытеснен из делопроизводства польским языком, ставшим со временем и языком общения привилегированного сословия (шляхты). На собственно литовском языке делопроизводство не велось.

Западнорусский являлся государственным языком. Также письменными языками княжества были также церковнославянский, латинский, изредка литовский (жемайтский); в отдельных случаях использовался немецкий, татарский и хазарский/караимский. Во времена Франциска Скорины литовский язык использовался всеми социальными слоями, но только как разговорный — на нём не писали. Представители литовских элит воспринимали тексты, написанные на западнорусском, как написанные на своём родном языке.

Также отмечается, что государственный статус западнорусского языка закреплён Статутами Великого княжества Литовского. По мнению литовских исследователей, западнорусский письменный язык сохранял известную дистанцию по отношению к разговорным языкам, в связи с чем в литовской историографии западнорусский письменный язык называют канцелярским языком Великого княжества Литовского.

По мнению литовских учёных, основанному на лингвистических данных; исследованиях списков костёльных метрик, учебных заведений с указаниями этнической принадлежности и владением языками; отдельных упоминаниях в судебных источниках, свидетельствующих о бытовой языковой ситуации, правовой, хозяйственной и бытовой терминологии, состоящей из большой доли литуанизмов; литовский язык в Великом княжестве Литовском имел определённое распространение и использовался в качестве языка общения на территории Жемайтии и Аукштайтии, причём как людьми низшего сословия, так и двором правителя и виднейшими боярами. Согласно белорусским исследователям, литовский язык был распространён только среди низшего сословия населения этнической Литвы, хотя постепенно жители этих земель переходили на славянские языки. На русских землях Великого княжества Литовского говорили на восточнославянских диалектах, которые легли в основу белорусского и украинского языков и назывались «русинский» или «руський язык».

В XVIII веке литературные памятники на западнорусском письменном языке представлены в основном интермедиями — короткими вставками в иноязычный текст. В конце XVIII века основные документы стали печататься уже на польском языке, появляются первые параллельные переводы отдельных документов на литовский язык, которые издаются для жителей Великого княжества Литовского, в то время как западнорусский язык вытесняется из делопроизводства. Так, конституция 3 мая 1791 года была написана по-польски и сразу переведена лишь на литовский язык (она стала первым юридическим актом на этом языке).

С 1791 года появляются и переводы постановлений Сейма на литовский язык. «Воззвания» Тадеуша Костюшко 1794 года к восставшим жителям Великого княжества Литовского также обращаются к согражданам в том числе на литовском языке.

Административное устройство, социальная структура, войско 

Правовая структура Великого княжества Литовского была построена по нормам древнерусского права («Старины не рушаем, новины не вводим»), на которые, в свою очередь, оказали существенное влияние нормы византийского гражданского и уголовного права. Со 2-й половины XIV века, вследствие унии с Королевством Польским, происходит постепенное заимствование римского права. Правовая структура была изложена в Судебнике 1468 года, и затем трёх Статутах Великово княжества Литовского: 1529, 1566 и 1588 годов.

Развитие социальной и правовой структуры Великого княжества Литовского связано с развитием феодальных отношений, развитием городов и становлением шляхетского сословия (боярства), а со второй половины XVI века с постепенным закрепощением крестьян по польскому образцу.

В 1565—1566 годах в Великом княжестве Литовском была проведена административная реформа, в результате которой утвердилось следующие административное деление государства:
 Берестейское воеводство (Берестейский и Пинский);
 Брацлавское воеводство (с 1569 года в составе Короны Королевства Польского);
 Виленское воеводство (Браславский, Виленский, Лидский, Ошмянский и Вилькомирский поветы);
 Витебское воеводство (Витебский и Оршанский поветы);
 Волынское воеводство (с 1569 года находилось в составе Короны Королевства Польского);
 Киевское воеводство (с 1569 года находилось в составе Короны Королевства Польского);
 Минское воеводство (Минский, Речицкий и с 1569 года Мозырский поветы);
 Мстиславское воеводство (без поветов);
 Новогрудское воеводство (Волковысский, Новогрудский, Слонимский поветы);
 Подляшское воеводство (с 1569 года в составе Короны Королевства Польского);
 Полоцкое воеводство (без поветов);
 Трокское воеводство (Трокский, Упитский, Гродненский и Ковенский поветы).

Культура 
Культура Великого княжества Литовского формировалась на территории нынешних Литвы, Белоруссии, большей части Украины, части Польши и части России, развивалась под воздействием взаимосвязанных социально-экономических, сословно-классовых и политических факторов, опиралась на богатое древнерусское наследство и западные традиции. Имела черты общности восточнославянских и европейских культур.

При возникновении Великого княжества Литовского вошедшие в его состав земли находились на разных уровнях экономического, политического и культурного развития. Основные этнические особенности материальной и духовной культуры Великого княжества Литовского определились в XIII—XVI веках, когда в результате широкого поля взаимодействия восточнославянской, западнославянской и балтской культур появились перекрёстные явления. Территории современных Украины, Белоруссии и частично России составляли 90 % общей площади княжества, и по сути в Великом княжестве Литовском к концу XVI века возникла единая метакультура. Этому способствовали также исторические традиции, культурная и языковая близость. Для культурной жизни государства характерным было присутствие двух тенденций: этнорелигиозное самосознание с ориентацией на традиционные культурные ценности и естественное взаимодействие культур, создававшее единое культурное пространство.

Религия 

До Кревской унии в Великом княжестве Литовском существовали две разновеликие территории, различающиеся в религиозном отношении: северо-запад государства сохранял традиционное язычество, а другая часть государства была крещена в православие ещё в период Древней Руси. После Кревской унии началось активное распространение католичества, пользовавшегося поддержкой центральной власти. С середины XVI века под влиянием Реформации в Великом княжестве Литовском распространялись протестантские идеи, широко воспринятые в среде магнатерии. В 1596 году была заключена Брестская уния, в результате которой часть православных признала власть папы римского и оформилась в особую католическую церковь, придерживающуюся византийского обряда и известную как униатство. Среди нехристианских религий в Великом княжестве Литовском были наиболее распространены иудаизм и ислам, впервые зафиксированные здесь в XIV веке.

Образование 
В XIII веке письменность стала распространяться среди горожан, купцов и ремесленников. В XIV и особенно в XV веке в крупных имениях создавались школы. Расширилось обучение детей странствующими учителями-самоучками («мастерами грамоты», «даректорами»). Курс обучения ограничивался элементарной грамотой.

Проникая в Литву, католики также учреждали свои училища. Одной из первых была коллегия, учреждённая королевой Ядвигой для 12 литовцев при Пражской академии; затем была учреждена краковская академия, где окончило курс немало литовских бояр. Однако и католические училища преподавали первоначально на западнорусском языке. Так, в 1454 году было учреждено при виленском св. Станислава кафедральном соборе училище для подготовки духовенства. В этом училище учились и представители светских профессий, однако значительная часть его выпускников предназначалась для духовной службы в костёлах. В этом училище от основания и до начала XVII века науки преподавались на латыни и на западнорусском языке. Преподавание в костёльных школах не только Литвы, но и Жемайтии вплоть до конца XVII века велось на западнорусском языке.

В XVI веке в городах и местечках Великого княжества Литовского возникли кальвинистские школы, позже школы различных католических орденов: иезуитов, базилиан, ариан. В XVI—XVII веках важную роль в организации образования сыграли братские школы.

Кальвинистские школы 
В 1550-х годах в Вильне, Бресте, Кейданах, Несвиже, Биржае, Клецке, Дубинках возникли кальвинистские общины. К 1560-м годам кальвинизм приняли большинство магнатов Великого княжества Литовского, число общин ширилось. При общинах стали возводиться храмы, учреждаться школы.

Во второй половине XVI — начале XVII века кальвинистские школы существовали в Шилуве, Витебске, Новогрудке, Орше, Ивье, Сморгони, Заславле, Ковно, Минске, Копыле, Плунге, Койданове, Любче, Ивенце, Ретавасе и других местах.

Особое внимание в школах уделялось религиозному воспитанию, однако значительное место уделялось и светским наукам: изучались богословие, различные языки, риторика, история, математика, античная поэзия, церковное пение.

Учились 6-10 лет. Выпускники отдельных школ получали знания, достаточные для поступления в университет.

Арианские школы 

Арианство, как течение в христианстве, появилось в начале IV века в Римской империи. В XVI веке идеи арианства возродились в виде учения социниан, пришли они и в Великое княжество Литовское. Наиболее значительные социнианские общины были в Новогрудке, Ивье, Несвиже. При общинах открывались школы. Так, существовали школы в Ивье, Клецке, Любче, Лоске, Несвиже.

Школы имели 3-5 классов. Кроме богословия, в них изучались труды древних философов, греческий, латинский, польский и белорусский языки, риторика, этика, музыка, арифметика и др. Учились дети не только социниан, но и остальных католиков и православных.

Наиболее известной являлась школа в Ивье. В 1585—1593 годах её ректором был Ян Лициний Намысловский.

Пиарские школы 
Учебные заведения католического ордена пиаров появились в Великом княжестве Литовском в XVIII веке. Школы были в Вильне, Щучине, Расейнях, Воронове, Дукште, Могилёве, Укмерге, Россонах, Поставах, Паневежисе, Витебске, Зельве. В 1726 году в Вильне учреждена пиарская коллегия, действовавшая до 1842. В 1782—1831 действовало Полоцкое высшее пиарское училище.

Воспитывали детей они в духе религиозности и преданности ордену. Обучение считалось бесплатным, но дети из бедных семей выполняли работы по монастырю.

В 1740-е годы по инициативе польского просветителя С. Канарского проведена реформа пиарских школ: введены курс теологии, изучение польского языка и литературы, математики, музыки, рисования.

Братские школы 

Православные братства обычно создавались при церквах и монастырях. Школы братств были открыты в Бресте (1591), Могилёве (1590—1592), Минске (1612) и других городах Великого княжества Литовского.

Во главе школы стоял ректор, учителя избирались на собраниях братства. Школы были общесословными, имели 3-5 классов. В них изучались различные языки, риторика, труды античных мыслителей, музыка. Давались и некоторые познания в арифметике, географии, астрономии.

Высшее образование 
 король польский Ягайло возобновил деятельность Краковского университета, что имело особое значение не только для Польши, но и для Великого княжества Литовского — пока не были основаны ни Кёнигсбергский (1544), ни Виленский университеты (1579), Краковский университет был главной высшей школой для литовской молодёжи. Ягайло оказывал поддержку литовцам, обучавшимся в университете: в 1409 году он поручил выделить дом для размещения бедных студентов, особенно тех, которые «прибыли из Литвы и Руси».

Литература Княжества 

Многоязычная литература Великого княжества Литовском развивалась на западнорусском, церковнославянском, польском, латинском и литовском языках.

Архивы

Книгопечатание 

Начало книгопечатанию на территории Великого княжества Литовского положил доктор медицины Франциск Скорина из Полоцка. В 1517 году он напечатал в Праге чешскую псалтирь, затем 22 священные книги в переводе на белорусский извод церковнославянского языка (или, по другой версии, на церковном стиле западнорусского языка), проверив предварительно переводы по греческому и еврейскому текстам и по Вульгате. Перенеся свою деятельность в Вильню, Скорина напечатал в 1526 году «Апостол» и «Псалтирь».

В Литве свою деятельность печатников после бегства из Москвы продолжили и известные русские первопечатники Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец. Они работали у гетмана Григория Ходкевича, который основал типографию в своём имении Заблудове. Первой книгой, отпечатанной в Заблудовской типографии силами Ивана Фёдорова и Петра Мстиславцева, было «Учительное евангелие» (1568) — сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов. В 1570 году Иван Фёдоров издал «Псалтирь с Часословцем», широко использовавшуюся также и для обучения грамоте.

Первую книгу на литовском языке составил и издал в Кёнигсберге в 1547 году Мартин Мосвидий «Простые слова катехизиса». Книга содержала, помимо катехизиса, стихотворное предисловие на литовском языке, одиннадцать церковных песнопений с нотами и первый литовский букварь. В Вильне в XVI—XVII веках действовали печатные дома писаря земского и трибунальского — Мельхиора Петкевича и уроженца города — Якуба Марковича. Петкевич в своём печатном доме в 1598 году издал первую протестантскую книгу на литовском языке в Великом княжестве Литовском. Марковичем в 1600 году с поддержкой воеводы Христофора Радзивилла Перуна издана «Postilla lietuviška …» — крупнейшее произведение на литовском языке, изданное в Великом княжестве Литовском в XVI веке.

В 1629 году профессор Виленского университета Константин Ширвид подготовил первый польско-латинско-литовский «Словарь трёх языков». Первое издание вышло в свет в Вильне ок. 1620 года, затем словарь неоднократно переиздавался: второе дополненное издание 1629; 1631, 1642, 1677, 1713. Словарь предназначался для студентов, изучающих поэтику и риторику; содержал около 14 000 слов. До середины XIX века словарь оставался единственным отпечатанным в Литве словарём литовского языка (словари литовского языка издавались в Пруссии). Сирвидас также издал сборник проповедей (точнее — конспектов или краткого содержания проповедей) «Punktai sakymų» на литовском и польском языках (первое издание — 1629, второе — 1644). Издал комментарии к «Песне песней» и «Посланию апостола Павла Ефесянам». В 1629 или 1630 году Констанитнас Сирвидас подготовил и издал первую грамматику литовского языка «Ключ к литовскому языку», но это издание не сохранилось. В 1737 году, также в Виленском университете, неизвестным автором была издана грамматика литовского языка «Грамматика главного говора Литовского Княжества».

В XVII веке важным издательским центром Великого Княжества Литовского становятся Кейданы. Тут рядом с основанной в 1625 году реформатской школой по инициативе Януша Радзивилла в 1651 году открывается издательский дом.

В 1653 году в Кейданах уроженцем города и бургомистром (1631—1666) Степаном Телегой с помощью Януша Радзивилла на литовском языке тиражом в 500 экземпляров издаётся крупное издание «». Книга имеет первое стихотворное посвящение на литовском языке Янушу Радзивиллу «милостно принять этот труд, слушаться Слова Господнего, молиться к Богу, петь милосердно». Это крупнейшее кальвинистское издание в Великом княжестве Литовском. Кроме этого издания, в печатном доме издавались работы Самуила Минвида, Яна Божимовского (старшего), Яна Божимовского (младшего), Самуила Тамашовского, Самуила Богуслава Хилинского и, отдельно от первого, Яна Божимовского (старшего), готовилась Библия на литовском языке, издан трактат Адама Расиуса о политике и праве в торговле.

Искусство 
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство Великого княжества Литовского развивалось в рамках как народной, так и высокой культуры. Изначально наибольшее влияние имела церковная музыка, в XVII веке началось активное развитие светского музыкального искусства, что вылилось в создание частных оркестров и капелл. Первый оперно-балетный театр европейского класса появился в Несвиже в 1724 году. Пьесы для театра писала жена Михаила Радзивилла — Франциска Урсула. В придворной капелле Карла Станислава Радзивилла служил капельмейстером известный немецкий композитор Ян Давид Голланд. В XVIII веке в театре ставились классические произведения зарубежных и местных авторов.

Театр

Начало театрального искусства Великого княжества Литовского лежит в народном театре с его обрядовыми песнями и танцами, где присутствовали элементы игрового действия и театрального перевоплощения. Элементы театрализованного действия имеются во многих календарных и семейно-бытовых обрядах. Первыми актёрами были скоморохи, выступления которых, насыщенные народными песнями, танцами, пословицами и поговорками, шутками и трюками, становились событием любого праздника. Позже, в XVII—XVIII веках, искусство скоморохов преобразовалось в балаганы, искусство кукольных театров — в вертепы. Иногда скоморохи выступали с медведями, дрессировавшихся в специальных школах, наиболее известной из которых была Сморгонская медвежья академия. Школа верёвочных прыгунов существовала в Семежеве близ Копыля.

Широкую известность получил народный кукольный театр — батлейка. Для выступлений батлейки использовалась своеобразная сцена, представляющая собой деревянную коробку в виде домика или церкви с горизонтальными перегородками, служившими отдельными ярусами-сценами. Сцена отделывалась тканью, бумагой, геометрическими фигурами из тоненьких палочек и напоминала балкон, на котором происходило действие. Коробка закрывалась дверцами. Необходимость в многоярусном строении коробок отпала тогда, когда показы батлейки приобрели светский характер. Куклы-персонажи делались из дерева, цветной бумаги и ткани. Куклы крепились на стержень, при помощи которого батлеечник водил их по прорезям в ярусе-сцене. Известна и батлейка с марионетками на нитях, а также перчаточные куклы. Со временем изначально религиозный репертуар батлейки пополнился жизненным и фольклорным материалом, причём канонический сюжет разыгрывался на верхнем, светский ― на нижнем ярусе-сцене. Наибольшей популярностью пользовался светский репертуар с комическими сценами, народными песнями и танцами.

В XVI—XVIII веках в православных академиях и братских школах, иезуитских, базилианских, пиарских и доминиканских коллегиумах и школах широко был представлен так называемый школьный театр, показывавший интермедии и драмы на библейские, а позднее и на исторические и бытовые сюжеты. Показ вёлся на западнорусском, латинском, польском, а также литовском языках, в сценках использовались приёмы и сюжеты батлейки. Актёрами были учащиеся, которых обучали сценическому искусству учителя риторики. Школьный театр имел свою разработанную поэтику с канонизированными средствами сценического движения, манерой исполнения, гримом и оформлением сценической площадки. Сцена освещалась рампой, имела рисованный задник и объёмные декорации для сценических эффектов. Особенно часто спектакли проходили в учебных заведениях иезуитов, где школьному театру придавали особое значение как методу воспитания.

К XVIII веку относится зарождение профессионального театра в Великом княжестве Литовском. С 1740 года в Несвиже действовал любительский крепостной театр князей Радзивиллов, в котором ставились произведения Урсулы Радзивилл, в том числе переведённые и переделанные ею пьесы Мольера. В 1753—1762 годах князь Михаил «Рыбонька» Радзивилл придал Несвижскому театру профессиональный характер; он действовал в том числе в качестве выездного. Большой популярностью пользовались опера и балет. Кроме Несвижа, известные магнатские театры существовали в Слуцке, Гродно, Минске, Слониме, Шклове, Свислочи, Ружанах и Могилёве.

Архитектура

Изобразительное искусство
В XIV—XVI веках в Великом княжестве Литовском развиваются живопись, графика, скульптура, формируются светские формы искусства. Изобразительное искусство эпохи Возрождения в государстве было подвержено сильному влиянию богатых традиций византийской и древнерусской культур. Уже в середине XVI века сказывается влияние итальянцев, например, портрет Катерины Тенчинской-Слуцкой работы неизвестного мастера-маньериста. Искусству Великого княжества Литовского этого периода свойственен интерес к показу внутреннего мира личности, её морального облика. В живописи наблюдается повышенный интерес к драматическим ситуациям. Особенно активное развитие получил портретный жанр. Одним из наиболее выдающихся памятников жанра сарматского портрета относится написанный во второй половине XVI века портрет Юрия Радзивилла.

Художники обращались к скульптуре, писали иконы. Фресковыми росписями украшались княжеские дворцы, церкви и костёлы. Мастера из Великого княжества Литовского выполняли росписи на территории других государств, в первую очередь Польши. Примером могут служить росписи в Люблинском замке, выполненные в XV веке литовскими живописцами под руководством минского мастера Андрея. При создании икон в XIV—XVI веках использовались декоративно-пластические средства (резьбы и лепки), раскраска фона, наличие различных накладных элементов, покрытие живописной поверхности защитным лаком из яичного белка или смолы. Прекрасным образцом служит икона рубежа XIV—XV веков «Матерь Божия Умиление» из Малориты.

В 1496—1501 годах литовский резчик по дереву Анания создал для пинского князя Фёдора Ярославича уникальную резную икону «Премудрость создала себе храм».

Примечания

Литература 

 Антонович В. Б. Очерк истории великого княжества Литовского до половины XV ст. — Вып. 1. — , 1878.
 Дашкевич Н. П. Заметки по истории Литовско-Русского государства. — , 1885.
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1386−1795. — Kraków, 1885.
 Boniecki A. Poczet rodów w wielkiem księstwie litewskiem w XV и XVI w. — Warszawa, 1887.
 Владимирский-Буданов М. Ф. Очерки из истории литовско-русского права. — Ч. 1−2. — , 1889—1890.
 Любавский M. K. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута: Исторические очерки. — , 1892.
 Любавский M. K. Литовско-русский сейм: опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешней жизнью государства. — , 1900.
 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. — Т. 1. — , 1901.
 Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской Унии до смерти Стефана Батория (1569—1586). — Т. 1. — , 1901.
 Максимейко Н. А. Сеймы литовско-русского государства до Люблинской унии 1569 г. — Харьков, 1902.
 Малиновский И. Рада Великого княжества Литовского в связи с боярскою думою древней России. — Ч. 2. — Вып. 2. — Томск, 1912.
 Любавский M. K. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. С приложением текста хартий, выданных княжеству Литовскому и его облаястям. — 2-е изд. — , 1915.
 Грушевский А. С. Города Великого княжества Литовского в XIV−XVI вв.: Старина и борьба за старину. — , 1918. — 240 с.
 Halecki O. Dzieje unii jagiellońskiej. — T. 1−2. Kraków, 1919—1920.
 Kutrzeba S. Historia ustroju Polski w zarysie — T. 2: Litwa. — 2 wyd. — Lwów-Warszawa, 1921.
 Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. — T. 1−2. — Wilno, 1932.
 Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. — Т. II. — Вып. 1.: Западная Русь и Литовско-Русское государство. — , 1939.
 Бережков Н. Г. Литовская метрика как исторический источник. О первоначальном составе книг Литовской метрики по 1522 г. Ч. 1. М., 1946.
 Похилевич Д. Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI−XVIII вв. — Львов, 1957.
 Похилевич Д. Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине XVIII в. — Вильнюс, 1966.
 Пичета В. И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. — 2-е изд. — , 1958.
 Пашуто В. Т. 
 Пичета В. И. Белоруссия и Литва в XV−XVI вв. — , 1961.
 Dundulis B. Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje. — Vilnius, 1960.
 Jurginis J. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. — Vilnius, 1962.
 Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений восточной Европы XIV−XVI вв. — , 1963.
 Ochmanski J. Historia Litwy. — Wrocław-Warsawa-Kraków, 1964.
 Łowmiański H. Studia nad dziejami Wielkiego Ksiȩstwa Litewskiego. — Poznań, 1983.
 Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. — , 1987.
 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. III−IV. — 2-е від. — , 1993.
 Насевіч В. Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. — , 1993.
 Александров Д. Н. Южная, юго-западная и Центральная Русь и образование Литовского государства / Отв. ред. акад. Б. А. Рыбаков. — , 1994. — 272 с. — 5 000 экз.
 Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 metų. — Vilnius, 1995.
 Rowell S. C. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295−1345. — Cambridge: University Press, 1995. — 375 p.
 Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. — 2-е выд. — Жэшаў, 2000.
 Baranauskas T. Lietuvos valstybės ištakos. — Vilnius: Vaga, 2000. — 317 p.
 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje — XV a.: sudėtis-struktūra-valdžia. — Vilnius, 2003.
 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года / Перевод с литовского Г. И. Ефромова. — Т. I. — , 2005.

Ссылки 

 
 
 Историческiй вѣстникъ. Литва, Русь и Польша XIII—XVI вв. Том седьмой (154) — Москва, 2014 — ISSN 2306-4978
 Курукин И. В. Великая Литва или «альтернативная» Русь? // Вокруг света. Январь 2007
 Статьи по истории Великого Княжества Литовского в историческом журнале «Беларускі Гістарычны Агляд»
 Титулы литовских правителей по современным документам, с библиографией
 

 
Исторические государства Европы
История Литвы
История Белоруссии
Государства в истории Белоруссии
Государства в истории Литвы
Государства в истории России
Государства в истории Украины